Braith ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Braith (1836–1905), deutscher Tier- und Landschaftsmaler
 George Braith (* 1939), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist des Soul Jazz

Siehe auch:
 Breith
 Breit (Begriffsklärung)